Иля — топоним, может означать:

 Иля — село в Дульдургинском районе Забайкальского края.
 Иля — река в Забайкальском крае, приток Онона.